Бислах («Бейт-сефер ле хел ха-раглим», «Школа пехотных войск») и Бисламах («Бейт-сефер ле маким хир», «Школа для командиров пехотных войск», ) — военные базы Армии обороны Израиля в северном Негеве.

Бислах делится на 4 базы:

 База 828 полка — в основном проводит курсы «снайперов», «сержантов», «вождения на БТР» и пр. В 828 входит 3 батальона.
 База 17-го батальона — проводит курсы командиров пехотных войск.

Базы 828 и 17 соединены.

 450 и 906 батальоны — проводят курсы командиров всех единиц пехотных войск и командиров спецподразделений:
 «Дувдеван — замаскированный антитеррористический батальон»,
 «Окец — боевые кинологи»,
 «Маглан — диверсионный батальон»,
 «Эгоз — антипартизанский батальон».

Батальоны 
 17-й батальон — «Арайот а-Голан» («Львы Голан»)
 450-й батальон — «а-Арйе а-меофеф» («Летающий лев») — носят краповые береты, как и «Парашютно-десантная бригада».
 906-й батальон — «Шуалей ха-негев» («Лисы Негева»)

Военные базы Израиля